Пуллип — коллекционная шарнирная фешн кукла. Была создана корейской компанией Cheonsang Cheonha, права на выпуск проданы японской компании JUN Planning (2003- ½ 2009), затем Groove Inc.(2009 — ∞).

В 2003 году к выпуску пуллип были добавлены Наму, в 2006 — Тайянг, Дал, мини-версии Пуллип и Дал, в 2008 — Бьюл, в 2011 — Исул, мини-версии Тайянг и Бьюл.
Пуллип выпускаются ежемесячно, есть лимитированные тиражи. У каждого выпуска пуллип своё удивительное имя, уникальный макияж, причёска, аутфиты, аксессуары, коробка, карточка и своя «легенда» — краткое описание настроения куклы в стиле хайку.
У Пуллип, благодаря уникальному глазному механизму, глаза могут двигаться вправо-влево, также закрываются веки (при использовании рычагов на затылке). У Тайянга и Исула аналогично. У Дал и Бьюл глаза могут двигаться вправо-влево, но не закрываются. Высота Пуллип — 30 см, тело приблизительно — 23 см (масштаб 1:6), то есть размер многих фешн кукол (Барби, Дженни).

Тело Пуллип 
С момента выпуска тело Пуллип претерпело ряд изменений. Всего было выпущено 4 типа тел. Ранние выпуски были с видимыми винтами в теле. Первые три куклы (Wind, Street, Moon) имели шеи, которые легко ломались, позднее они были лучше зафиксированы. 
Начиная с декабря 2003 года (релиз Venus), у пуллип новое тело (второе), которое уже без видимых винтов, с мягким торсом и большей подвижностью в шарнирах. Это тело имеет более реалистичные параметры. Неудобства этого тела заключаются в выпадении конечностей из суставов, оплавлении пластика под действием определённых температур и влажности.
С выпуска в 2005 году Lan Ake и Lan Ai появляется третье тело с меньшим количеством точек артикуляции. Запястья и лодыжки утрачивают свою шарнирность. По сравнению с двумя предыдущими это тело самое крепкое.
В январе 2009 года (пуллип Neo Noir) пуллип появляется на последнем (на данный момент) четвёртом теле. Запястья снова становятся шарнирными. Размеры тела практически идентичны третьему телу, скрыты коленные шарниры и убрана подвижность в талии.

Наму и Таянг 
Наму (Namu, кор. «дерево») — был первым парнем Пуллип. Первый Наму был выпущен в феврале 2004 года. Они высотой около 34 см, строение тел одинаковое, полностью шарнирное — 16 точек артикуляции. Глаза могут закрываться и двигаться влево-вправо при помощи рычагов на затылке. Начиная с Тайянга Hash глаза можно зафиксировать в закрытом состоянии. Одежда подходит от разных кукол такого же формата 1:6 (Экшн мэны, Кены нового образца). У Наму Vispo волосы прошиты в скальп, у всех остальных (включая Тайянгов) — парики. В мае 2004 Jun Planning выпускает лимитированный сет Happy Birthday #1 тиражом 300 экземпляров Наму и Пуллип, а в июне 2005 года — второй сет Happy Birthday #2 (тираж Наму Geronimo — 300 экземпляров).

В 2006 году на рынок введён Таянг (Taeyang, кор. «солнце»), производство Наму прекратилось из-за низкого спроса. Всего было выпущено 6 Наму.

Таянг выпускаются раз в два месяца. В 2007 году был выпущен лимитированный Тайянг Another King тиражом 500 экземпляров, в 2010 году — Тайянг Gyro из сета SteamPunk тиражом 2000 экз., в апреле 2011 года планируется лимитированный выпуск по Seikima II — 5 Тайянгов. Некоторые образы Тайянгов разработаны на основе популярных персонажей кино, аниме, музыкантов. Так, например, Тайянг Edward Scissorhands выпущен по одноимённому фильму «Эдвард Руки-ножницы» Тима Бёртона, Тайянг Hash был вдохновлён японским музыкантом hide, Тайянг Another King — червонным королём из «Алисы в стране чудес», Тайянг Sebastian выполнен по аниме «Темный дворецкий» и др.

Дал 
Дал (Dal, кор. «луна») — фешн кукла представлена как 13-летняя сестра Тайянга. Выпускается с 2006 года, с 2008 года — ежемесячно. В отличие от Пуллип и Тайянг у неё веки в закрытом положении не фиксируются, можно только менять направление взгляда (вправо-влево). Высота Дал — 26,3 см, тело полностью шарнирное наподобие Пуллип. Одежда подходит от Skipper, Ликка-тян, Blythe. 
Лимитированные выпуски: 2007 год — Jouet, эксклюзив для японского Doll Carnival, продавалась только по лотерее, тираж 300 экземпляров, 2007 год — Another Rabbit и Another Clock Rabbit из сета Another Alice, по 500 экземпляров, 2009 год — Chanti, эксклюзив для японского Doll Carnival, тираж 300 экземпляров, 2010 год — Risa Sweet Girl, 2011 год — Ra Muw из сета SteamPunk, тираж 2000 экземпляров.

Бьюл 
Бьюл (Byul, кор. «звезда») — подружка Дал. Строение аналогично Дал. Выпускается с декабря 2008 года. Лимитированных выпуска было всего два (оба в 2010 г.): Lilith, эксклюзив для San Diego Comic-Con International, тираж 200 экземпляров и Rhiannon из сета SteamPunk — тираж 2000 экземпляров.

Мини-версии 
Мини Пуллип (Little Pullip) — это миниатюрная версия оригинальной куклы Пуллип, высотой примерно 12,5 см. С такими же диспропорцией головы и тела, большими глазами и детальным макияжем. У них полностью отсутствует глазной механизм, но глаза не нарисованные, а вставные и реснички настоящие. Нет шарниров в теле, ручки ножки и талия вращаются лишь в районе крепления к туловищу.
Несмотря на свой небольшой размер и ограниченные способности Мини Пуллип так же легко подвергаются кастому, как и их полноразмерный оригинал. Парик съёмный, голова легко разбирается, можно заменить глаза и тела, перерисовать макияж.
Мини Пуллип выпускались с 2004 по 2007 год. Практически все выпуски были мини копией выпущенных ранее оригинальных Pullip, повторяя их во всем (имя, макияж, волосы, подобный аутфит).

В 2008 была запущена новая линейка мини кукол — Мини Дал+ (Little Dal+), молд и тело Мини Пуллип были усовершенствованы и линейка получила аналогичное название — Мини Пуллип+.

В 2011 году были выпущены Мини Таянг и Мини Бёль. Их пропорции соответствуют пропорциям и разнице в росте оригинальных кукол.

Выпуски

Специальные выпуски и эксклюзивы 
Тираж пуллип известен только производителю, но иногда выпускают лимитированные выпуски (300—2000 экземпляров) в дополнение к регулярному ежемесячному. Магазины, в которых продавались эксклюзивы: Toys-R-Us (Япония), Magma Heritage (Сингапур), HauteDoll (США), TBS (Япония), pullip.net (Корея). Лимитированные выпуски идут со сертификатом, где указаны производитель, наименование Пуллип, год и тираж выпуска. Сертификатов не было до сентября 2007 года. В 2006 г. JUN Planning объявил, что не будет делать больше лимитированные выпуски вместе с регулярными. Исключение составили Пуллип Haute для американского магазина HauteDoll. 
На пятилетнюю годовщину Пуллип, пять кукол были представлены как лимитированный выпуск по сету «Another Alice»: Another Alice (Пуллип), Another Queen (Пуллип), Another King (Тайянг), Another Rabbit (Дал), Another Clock Rabbit (Дал), вдохновлённые по «Алисе в стране Чудес». Коллекционеры часто называют этот сет как «Золотая Алиса». Те, кто предзаказал полный сет, получили в подарок статуэтку Розового Фламинго. Тираж каждой куклы сета — 500 экземпляров.
В 2006 году были выпущены некоторые персонажи по Rozen Maiden (выпуски были регулярные, за исключением Kirakishou для продажи только TBS). В 2007 г. и последующих годах прослеживается сотрудничество с H. Naoto, Hello Kitty, Neon Genesis Evangelion, дополнительно по Rozen Maiden была выпущена лимитированная пуллип Shinku Kun-Kun. Эти выпуски лицензируются и имеют более высокую цену по сравнению с другими регулярными релизами.

В 2006 году JUN Planning выпускает образы пуллип, которые имеют полное сходство с знаменитыми персонажами, но официально не лицензированы. Это Fantastic Alice (сделанная по образу диснеевской «Алисы в стране чудес»), Rida (аниме «Нана»), сет из двух кукол — «С днём Рожденья»: пуллип Sacagawea и Наму Geronimo, Principessa (близкое сходство с некоторыми изображениями японского музыканта Маны).

В 2010 году была выпущена серия по SteamPunk.
В апреле 2011 года выходит лимитированный сет по Seikima II.

Сотрудничество 
 20th Century Fox: Тайянг Edward Scissorhands
 Black Peace Now: аутфиты для Isul — Campanella и Giovanni
 Angelic Pretty: дал Chanti, бьюл Cocotte, дал Joujou, литл дал Lepupu, литл пуллип Luce, дал Maretti, пуллип Prupate, пуллип Sfoglia, бьюл Sucre, аутфиты Sugary Carnival Jumper Skirt
 Capcom: Тайянг Chousokabe Motochika, пуллип Date Masamune, исул Mori Ranmaru, дал Sanada Yukimura, бьюл Sarutobi Sasuke
 Creators Label Collections: Pullip Bloody red hood и её лоли версия, Dal Hello Little Girl!, Isul Mao, Taeyang Natsume, Byul Paradis и Pullip Seila
 Crypton Future Media: дал Len Kagamine, пуллип Miku Hatsune, дал Rin Kagamine, пуллип Snow Miku
 Disney collaborations: тайянг Captain Hook, бьюл Dumbo, пуллип Peter Pan, дал Pinocchio, бьюл Tiger Lily, дал Tinker Bell
 DС Comics: Pullip Batgirl и Catwoman
 Dollte-Porte: тайянг Alfred, дал Charlemagne, пуллип Henri, бьюл Leroy, исул Vesselle
 Gainax: пуллип Asuka Langley Soryu, пуллип Rei Ayanami
 Gothic & Lolita Bible: Isul Johan и Pullip Nella
 H.NAOTO: пуллип Аdsiltia, дал Аngry, тайянг Аrion, дал Наngry, тайянг Horizon, пуллип Isolde, пуллип Prunella
 HELLCATPUNKS: пуллип Chelsea, тайянг Kain, дал Phoebe
 Harmony Promotion: дал Risa Sweet Girl и Risa Vintage Rock Girl
 Innocent World: пуллип Tiphona, дал Clair, бьюл Hermine
 JAP-inc. collaborations: тайянг Demon Kogure, тайянг Jail O’Hashi, тайянг Luke Takamura, тайянг Raiden Yuzawa, тайянг Xenon Ishikawa, пуллип Gothic Lolita Yuki-chan
 Chack Mori: Dal Gloomy
 Paramount: пуллип Holly, Princess Ann и Sabrina
 Sanrio: дал Cinnamoroll, пуллип Hello Kitty, пуллип My Melody
 Tokyu Square collaborations: пуллип Purezza, Summer Purezza и Full Winter Purezza
 Warner Bros. collaborations: дал Тweety

Разногласия в релизах 
Бывает так, что релизы по некоторым причинам сдвигаются на месяцы или не выходят в свет вообще. 
Так было с Пуллип Beressa («леди шпион») в июле 2005 года, которая была в чёрной униформе и кепке с золотыми шнурками и красными деталями, с красной же нарукавной повязкой и пистолетом. Хотя на фото не видно было свастики, подобие униформы и дизайна оружия заставило некоторых наводило на мысль, что аутфит пуллип очень похож на немецкую униформу СС. В июне релиз был отменён окончательно. Берессу заменили выпуском Лан Ай из-за уважения к 60-й годовщине Холокоста.

Сопутствующие товары

Аутфиты 
Разработка дополнительных аутфитов и аксессуаров продана JUN Planning (сейчас Groove Inc.). Аутфит включают полные комплекты одежды и обуви, аксессуары. Например, Pullip Brand Police Costume Set, Innocent World Pullip Coat & Umbrella.

Мебель 
В январе 2008 года в Японии была представлена мебель для Пуллип. Это классические французские кресла и шезлонг.

Журналы 
JUN Planning выступил автором журнала Pullip Magazine. Выпущен в июле 2005 года на японском языке. 88 страниц которого посвящены релизам Пуллип, интервью с дизайнерами популярных линий одежды, кастому Пуллип, выкройкам.

Кастом 
Подобно куклам Ball-jointed dolls, образ кукол семейства пуллип легко можно изменить. У пуллип до марта 2004 г. волосы прошиты в скальп. У всех последующих Пуллип — парики, которые легко заменяются. Голова разбирается при помощи обычной отвёртки, количество и расположение шурупов в голове зависит от выпуска Пуллип. Изменения могут быть как лёгкими (замена чипов, парика, тела), так и более сложными (полная перерисовка макияжа, пропиливание формы губ, долепливание ушей, клыков, нанесение татуировок).

Ссылки 
 Groove Inc official website (Japanese)
 Jun Planning USA (English)
 Official Pullip website
 Крупнейший форум коллекционеров кукол Pullip & Family (Russian)
 Форум сообщества коллекционеров кукол Pullip & Family (Russian)
 Сообщество коллекционеров кукол Pullip & Family на diary.ru (Russian)
 Форум о Pullip на главном кукольном форуме России (Russian)
 Полная хронология выпусков кукол Pullip с описаниями (Русский)

Хобби
Коллекционирование
Куклы